

Wydarzenia 

 Zdobycie Harranu przez Babilończyków.

Zmarli 
 Aszuruballit II - ostatni król Asyrii.